Motiejus ist ein männlicher litauischer Vorname.

Personen 
Motiejus Šumauskas (1905–1982), sowjetlitauischer Politiker 
Motiejus Valančius (1801–1875), Bischof von Niederlitauen, Historiker und Schriftsteller.

 
Männlicher Vorname
Litauischer Vorname